Az alábbi lista az ókeresztény egyház jeruzsálemi püspökeit (451-ig), illetve ezt követően a jeruzsálemi görög pátriárkákat tartalmazza. Az első jeruzsálemi püspök a hagyomány szerint Ifjabb Szent Jakab apostol volt az 1. században. Azóta megszakítatlan láncban folytatódik a jeruzsálemi püspökök és pátriárkák sora egészen a jelenlegi viselőig, III. Teofilig.

A nevek görögös  – illetve, ha van ilyen, magyaros – alakban szerepelnek.

Ókeresztény egyház jeruzsálemi püspökei

38 – 250

250 – 451

{|  style="background:AntiqueWhite;text-align:left;"
|+
|-
!|<center>N
!|<center>Jeruzsálemi pátriárka
!|<center>Hivatali idő
!|<center>Megjegyzés
|- valign=top bgcolor="#FFFF00"
|colspan="4"|
|-
|35.
| Mazabanisz
| 251, †260
|<small>
|-
|36.
| Hümenaiosz
| 260, †276
|<small>
|-
|37.
|SZENT Zamunasz
| 276, †283. február 19.
|<small>
|-
|38.
| Hermón
| 283, †314
|<small>Más néven Hermasz.
|-
|39.
|SZENT I. Makariosz
| 314, †333. február 27.
|<small>
|-
|40.
|SZENT III. Maximosz
| 333, †351. május 9.
|<small>
|-
|41.
| Hérakleiosz
| 351, †351
|<small>
|-
|42.
|SZENT I. Cirill (Kürillosz, *313)
| 351, †387. március 18.
|<small>Ismertebb nevén: Jeruzsálemi Szent Cirill.
|-
|43.
| II. János (Jóannész, *356)
| 387, †417. január 10.
|<small>
|-
|44.
|SZENT Prauliosz
| 417, †422. augusztus 28.
|<small>
|-
|45.
|SZENT Juvenálosz
| 422, †458. július 2.
|<small>451-től pátriárka.
|}

Jeruzsálemi görög pátriárkák

451 – 500
{|  style="background:AntiqueWhite;text-align:left;"
|+
|-
!|<center>N
!|<center>Jeruzsálemi pátriárka
!|<center>Hivatali idő
!|<center>Megjegyzés
|- valign=top bgcolor="#FFFF00"
|colspan="4"|
|-
|45.
|SZENT Juvenálosz
| 422, †458. július 2.
|<small>451-től pátriárka.
|-
|46.
| I. Anasztáz (Anasztasziosz)
| 458, †478
|<small>
|-
|47.
| Martüriosz
| 478, †486. április 13.
|<small>
|-
|48.
| Szallusztiosz
| 486, †494
|<small>
|-
|49.
| I. Illés (Éliász)
| 494–513, †518
|<small>
|}

500 – 750

{|  style="background:AntiqueWhite;text-align:left;"
|+
|-
!|<center>N
!|<center>Jeruzsálemi pátriárka
!|<center>Hivatali idő
!|<center>Megjegyzés
|- valign=top bgcolor="#FFFF00"
|colspan="4"|
|-
|50.
| III. János (Jóannész)
| 513, †524. április 20.
|<small>
|-
|51.
| Péter (Petrosz)
| 524, †552
|<small>
|-
|52.
| II. Makariosz
| 552-ben, ld. alább
|<small>
|-
|53.
| Eusztokhiosz
| 552, †564
|<small>
|-
|52.
| II. Makariosz (2x)
| 564, †575
|<small>
|-
|54.
| IV. János (Jóannész)
| 575, †594
|<small>
|-
|55.
| Ámósz
| 694, †601
|<small>
|-
|56.
| Izsák (Iszaakiosz)
| 601, †609
|<small>
|-
|57.
|SZENT Zakariás
| 609, †632. február 21.
|<small>
|-
|58.
|SZENT Modesztosz
| 632, †634. december 17.
|<small>
|-
|59.
|SZENT Szophróniosz (*550 k.)
| 634, †638. március 11.
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 638 – kb. 650
|-
|60.
| I. György (Geórgiosz)
| 650 k., †668
|<small>
|-
|61.
| I. Teodór (Theodórosz)
| 668, †692
|<small>
|-
|62.
| II. Anasztáz (Anasztasziosz)
| 692, †706
|<small>
|-
|63.
| V. János (Jóannész)
| 706, †735
|<small>
|-
|64.
| II. Teodór (Theodórosz)
| 735, †770
|<small>
|}

750 – 1000

{|  style="background:AntiqueWhite;text-align:left;"
|+
|-
!|<center>N
!|<center>Jeruzsálemi pátriárka
!|<center>Hivatali idő
!|<center>Megjegyzés
|- valign=top bgcolor="#FFFF00"
|colspan="4"|
|-
|65.
| II. Illés (Éliász)
| 770, †797
|<small>
|-
|66.
| II. György (Geórgiosz)
| 797, †807
|<small>
|-
|67.
| I. Tamás (Thómász)
| 807, †820
|<small>
|-
|68.
| Baszileosz
| 820, †838
|<small>
|-
|69.
| VI. János (Jóannész)
| 838, †842
|<small>
|-
|70.
| I. Szergiosz
| 842, †844
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 844 – 855
|-
|71.
| Salamon
| 855, †860
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 860 – 862
|-
|72.
| Teodóz (Theodósziosz)
| 862, †878
|<small>
|-
|73.
| III. Illés (Éliász)
| 878, †907
|<small>
|-
|74.
| III. Szergiosz
| 908, †911
|<small>
|-
|75.
| I. Leontiosz
| 912, †929
|<small>
|-
|76.
| I. Atanáz (Athanasziosz)
| 929, †937
|<small>
|-
|77.
| I. Miklós (Nikolaosz)
| 937, †937
|<small>
|-
|78.
| I. Khrisztodolosz
| 937, †950
|<small>
|-
|79.
| Agaton
| 950, †964
|<small>
|-
|80.
| VII. János (Jóannész)
| 964, †966
|<small>
|-
|81.
| II. Khrisztodolosz
| 966, †969
|<small>
|-
|82.
| II. Tamás (Thómasz)
| 969, †978
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 978 – 980
|-
|83.
| II. József (Iószéph)
| 980, †983
|<small>
|-
|84.
| Agapiosz
| 983, †986
|<small>
|-
|85.
| Oresztész
| 986, †1006
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1006 – 1012
|}

1000 – 1250

{|  style="background:AntiqueWhite;text-align:left;"
|+
|-
!|<center>N
!|<center>Jeruzsálemi pátriárka
!|<center>Hivatali idő
!|<center>Megjegyzés
|- valign=top bgcolor="#FFFF00"
|colspan="4"|
|-
|86.
| I. Teofil (Theophilosz)
| 1012, †1020
|<small>
|-
|87.
| I. Niképhorosz
| 1020, †1048
|<small>
|-
|88.
| Joannikiosz
| 1048, †1059
|<small>
|-
|89.
| Ménász
| 1059, †1059
|<small>
|-
|90.
| II. Szophróniosz
| 1059, †1070
|<small>
|-
|91.
| II. Márk (Markosz)
| 1070, †1084
|<small>
|-
|92.
| I. Euthemiosz
| 1084, †1092
|<small>
|-
|93.
| II. Simon
| 1092, †1096
|<small>
|-
|94.
| Szabbasz
| 1096, †1106
|<small>
|-
|95.
| VIII. János (Jóannész)
| 1106, †1156
|<small>
|-
|96.
| II. Miklós (Nikolaosz)
| 1156, †1156
|<small>
|-
|97.
| IX. János (Jóannész)
| 1156, †1166
|<small>
|-
|98.
| II. Niképhorosz
| 1166, †1170
|<small>
|-
|99.
| II. Leontiosz
| 1170, †1187
|<small>
|-
|100.
| I. Doszitheosz
| 1187–1189, †1191
|<small>Később konstantinápolyi pátriárka.
|-
|101.
| III. Márk (Markosz)
| 1189, †?
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum ? – 1223
|-
|102.
| II. Euthemiosz
| 1223, †1223
|<small>
|-
|103.
| II. Atanáz (Athanasziosz)
| 1224, †1236
|<small>
|-
|104.
| III. Szophróniosz
| 1236, †1275 k.
|<small>
|}

1250 – 1500

{|  style="background:AntiqueWhite;text-align:left;"
|+
|-
!|<center>N
!|<center>Jeruzsálemi pátriárka
!|<center>Hivatali idő
!|<center>Megjegyzés
|- valign=top bgcolor="#FFFF00"
|colspan="4"|
|-
|105.
| I. Gergely (Gregóriosz)
| 1275 k., †1298
|<small>
|-
|106.
| Thaddeusz
| 1298, †1298
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1298 – 1313
|-
|107.
| III. Atanáz (Athanasziosz)
| 1313, †1314
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1314 – 1322
|-
|108.
| II. Gergely (Gregóriosz)
| 1322, †1322
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1322 – 1334
|-
|109.
| Lázár (Lazarosz)
| 1334, †1368
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1368 – 1376
|-
|110.
| I. Dorotheosz
| 1376, †1417
|<small>
|-
|111.
| II. Teofil (Theohilosz)
| 1417, †1424
|<small>
|-
|112.
| I. Theophanész
| 1424, †1431
|<small>
|-
|113.
| Joákim
| 1431, †?
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum ? – 1450
|-
|114.
| II. Theophanész
| 1450, †1450
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1450 – 1452
|-
|115.
| IV. Atanáz (Athanasziosz)
| 1452, †?
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum ? – 1460
|-
|116.
| II. Jakab
| 1460, †1460
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1460 – 1468
|-
|117.
| I. Ábrahám (Abraamiosz)
| 1468, †1468
|<small>
|-
|118.
| III. Gergely (Gregóriosz)
| 1468, †1493
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1493 – 1503
|}

1500 – 1750

{|  style="background:AntiqueWhite;text-align:left;"
|+
|-
!|<center>N
!|<center>Jeruzsálemi pátriárka
!|<center>Hivatali idő
!|<center>Megjegyzés
|- valign=top bgcolor="#FFFF00"
|colspan="4"|
|-
|119.
| IV. Márk (Markosz)
| 1503, †1503
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1503 – 1505
|-
|120.
| II. Dorotheosz 
| 1505, †1537
|<small>
|-
|121.
| Germánosz 
| 1537, †1579
|<small>
|-
|122.
| IV. Szophróniosz 
| 1579, †1608
|<small>
|-
|123.
| III. Theophanész 
| 1608, †1644
|<small>
|-
|124.
| Paisziosz
| 1645, †1660
|<small>
|-
|125.
| Nektáriosz (*1602)
| 1660–1669, †1676. július 14.
|<small>
|-
|126.
| II. Doszitheosz (*1642. május 31.)
| 1669, †1707. február 8.
|<small>
|-
|127.
| Khrüszanthosz
| 1707, †1731. február 7.
|<small>
|-
|128.
| Meletiosz
| 1731, †1737 márciusa/áprilisa
|<small>
|-
|129.
| Partheniosz
| 1737–1766, †1770
|<small>
|}

1750 – 2000

{|  style="background:AntiqueWhite;text-align:left;"
|+
|-
!|<center>N
!|<center>Jeruzsálemi pátriárka
!|<center>Hivatali idő
!|<center>Megjegyzés
|- valign=top bgcolor="#FFFF00"
|colspan="4"|
|-
|130.
| II. Efrém
| 1766, †1770. április 15.
|<small>
|-
|131.
| V. Szophróniosz
| 1771–1775, †1780. október 19.
|<small>Később konstantinápolyi pátriárka.
|-
|132.
| II. Ábrahám (Abraamiosz)
| 1775, †1787. november 1.
|<small>
|-
|133.
| I. Prokópiosz
| 1787, †1788. november 3.
|<small>
|-
|134.
| Anthemiosz (*1717)
| 1788, †1808. november 22.
|<small>
|-
|135.
| Polikárp (Polikarposz)
| 1808, †1827. január 15.
|<small>
|-
|136.
| V. Atanáz (Athanasziosz, *1754)
| 1827, †1844. december 28.
|<small>
|-
|137.
| II. Ciril (Kürillosz, *1792)
| 1845–1872, †1877. augusztus 18.
|<small>
|-
|138.
| II. Prokópiosz
| 1872–1875, †1880
|<small>
|-
|139.
| Jerótheosz
| 1875, †1882. június 23.
|<small>
|-
|140.
| Nikodémosz (*1828. november 30.)
| 1882–1890, †1910. február 18.
|<small>
|-
|141.
| Geraszimosz (*1839)
| 1891, †1897. február 9.
|<small>
|-
|142.
| Damján (Damiánosz, *1848. július 10.)
| 1897, †1931. augusztus 14.
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1931 – 1935
|-
|143.
| Timóteus (Timótheosz, *1878. szeptember 22.)
| 1935, †1955. december 31.
|<small>
|- valign=top bgcolor="#ccccff"
|colspan="4"|<center>Interregnum 1955 – 1957
|-
|144.
| Benedek (Benediktosz, *1892)
| 1957, †1980. december 11.
|<small>
|-
|145.
| Diodórosz (*1923. augusztus 14.)
| 1980, †2000. december 19.
|<small>
|}

2000 – napjaink

{|  style="background:AntiqueWhite;text-align:left;"
|+
|-
!|<center>N
!|<center>Jeruzsálemi pátriárka
!|<center>Hivatali idő
!|<center>Megjegyzés
|- valign=top bgcolor="#FFFF00"
|colspan="4"|
|-
|146.
| Iréneosz (*1939. április 17.)
| 2001–2005, él
|<small>
|-
|147.
| III. Teofil (Teophilosz, *1952. április 4.)
| 2005 – napjaink
|<small>
|}

Fordítás 

Egyházi vezetők listái
Jeruzsálem vallási élete
Jeruzsálem történelme
A kereszténység története